Selvadius är ett släkte av skalbaggar. Selvadius ingår i familjen nyckelpigor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nyckelpigor
Selvadius